Riiber ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Johnas Riiber (* 1995), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Jarl Magnus Riiber (* 1997), norwegischer Nordischer Kombinierer
 John Riiber (* 1965), norwegischer Nordischer Kombinierer
 Lars Harald Riiber, norwegischer Poolbillardspieler
 Morten Hegseth Riiber (* 1986), norwegischer Journalist und Moderator